Alessio I Comneno – imperatore bizantino
 Alessio I di Trebisonda – imperatore trapezuntino
 Alessio I di Russia – Zar di Russia
 Alessio I (patriarca di Mosca) – tredicesimo patriarca di Mosca e tutte le Russie